Curs de l'Educació infantil en el sistema espanyol
 Pioneer P-3
 Pentium III
 Els elements del període 3 de la taula periòdica